Кенедугу () может означать:
 Кенедугу — провинция Буркина-Фасо.
 Королевство Кенедугу — историческое государство на юге современного Мали.